Grandvilliers (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Grandvilliers (Oise), municipi al departament de l'Oise i a la regió dels Alts de França
 Cantó de Grandvilliers, cantó al districte de Beauvais (departament de l'Oise, regió dels Alts de França)